Cristóbal Manuel de Villena y Melo de Portugal (n. Badajoz, España, 1800) fue el VI Conde de Vía Manuel, XIV Señor de Cheles y II Barón del Monte desde 1817 hasta 1834. Era miembro de la poderosa casa de Manuel de Villena y estaba emparentado con los reyes de Portugal por medio de los Melo de Portugal.

Biografía 

Desde su nacimiento se lo proclamó continuador del linaje real de los Manuel de Villena y heredero de sus posesiones. Fue el único hijo nacido del matrimonio entre el Conde de Vía Manuel José Manuel de Villena y Fernández de Córdoba y la Marquesa de Rafal María del Pilar Melo de Portugal y Heredia.

En 1817 fallecía su padre, el Conde José Manuel de Villena y Fernández de Córdoba, tomando Cristóbal posesión de sus pertenencias y convirtiéndose en Conde de Vía Manuel y Señor de Cheles, con 17 años de edad. También recibió ese mismo año por cesión de su madre la baronía del Monte, pasando a ser su II Barón.

Fernando VII lo nombró Gentilhombre de Cámara del Rey con ejercicio y servidumbre.

En 1822 se desposó con María Esperanza de Bambalere y Olmos a los 22 años. De este matrimonio nacieron tres hijos, siendo José Casimiro Manuel de Villena y Bambalere como primogénito el heredero de la Casa de Manuel de Villena y futuro heredero de la de Melo de Portugal, en un principio por detrás de su padre y posteriormente como heredero directo de la Casa de Manuel de Villena.

En 1831 cuando Cristóbal tenía 31 años, falleció su tío Vicente Melo de Portugal y Heredia, Marqués de Rafal, Conde de Granja de Rocamora, Barón de Puebla de Rocamora y Grande de España. Al no tener descendencia, la siguiente en la lista de sucesión de la Casa de Melo de Portugal era María del Pilar, madre de Cristóbal, que pasó a ser la nueva Marquesa y demás títulos a partir de 1831 y que por lo tanto, el conde pasaba a ser la persona sobre la que iba a recaer en un futuro la doble herencia, la de las Casas de Manuel de Villena y de los Melo de Portugal.

En 1833 murió Fernando VII dando paso a la Primera Guerra Carlista y Cristóbal, como Brigada de los Reales Ejércitos entró en la contienda del lado de los Isabelinos. Al año siguiente en 1834, fue trasladado a Navarra durante el transcurso de la guerra, partiendo desde Aragón bajo las órdenes del Barón de Carondelet, sobrino del General Castaños. En la acción de las Peñas de San Fausto, Cristóbal salvó a su comandante preparándole la huida a precio de caer prisionero, apresado por el General Carlista Tomás de Zumalacárregui. Este General propone un intercambio y así se lo comunica a Carlos María Isidro de Borbón, pretendiente carlista al Trono de España, a lo que el Borbón se niega argumentando que los Liberales habían fusilado al Coronel Díaz. Finalmente Tomás de Zumalacárregui ordenó su ejecución, producida en la villa navarra de Aranaz donde fue fusilado a los 34 años el 26 de agosto de 1834.

Fue nombrado miembro de la Cámara de Próceres del Reino, no pudiendo tomar posesión del cargo por encontrarse combatiendo.

Su primogénito, José Casimiro, pasaba de esta forma a sus 11 años a ser el nuevo Conde de Vía Manuel, Barón del Monte y Señor de Cheles, además de ser el heredero inmediato del marquesado de Rafal y sus posesiones.

Matrimonio y descendencia

De su matrimonio con María Esperanza de Bambalere y Olmos nacieron tres hijos:

 José Casimiro Manuel de Villena y Bambalere XI Marqués de Rafal, VII Conde de Vía Manuel, VIII Conde de Granja de Rocamora, XI Barón de Puebla de Rocamora, III Barón del Monte, XV Señor de Cheles y I Señor de Pizarra

 Ramón Manuel de Villena  y Bambalere

 Cristóbal Manuel de Villena y Bambalere

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Javier Baeza Valero (2008 - 2009): III estudio sobre: Casas nobles de España 
 Gonzalo Vidal Tur (1961) Un obispado español, el de Orihuela-Alicante

Condes de Vía Manuel
Barones del Monte Villena
Señores de Cheles
Casa de Manuel de Villena
Nacidos en Cheles